30-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные и стрелковые дивизии
 30-я добровольческая пехотная дивизия СС (1-я белорусская)
 30-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я русская)
 30-я пехотная дивизия (вермахт) 
 30-я пехотная дивизия (Российская империя)
 30-я гвардейская стрелковая Рижская Краснознамённая дивизия
 30-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 30-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)

Танковые дивизии
 30-я бронетанковая дивизия (США)
 30-я танковая дивизия (СССР)

Морские дивизии
 30-я дивизия противолодочных кораблей — соединение Черноморского флота ВМФ СССР.
 30-я дивизия надводных кораблей — соединение Черноморского флота ВМФ России.

Прочие
 30-я дивизия Республиканской гвардии
 30-я гвардейская мотострелковая дивизия формирования 1957 года
 30-я гвардейская мотострелковая дивизия формирования 1965 года